Heinz Papenhoff ist der Name folgender Personen:

* Heinz Papenhoff (Fußballspieler) (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Heinz Papenhoff (Altphilologe) (1931–2000), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer